Martin Nadaud (politicus), Frans politicus
 Martin Nadaud (metrostation), Parijs metrostation